

France 
Saint-Santin, commune du canton de Lot et Dourdou, dans le département de l'Aveyron ;
Saint-Santin-Cantalès, commune du canton de Saint-Paul-des-Landes, dans le département du Cantal ;
Saint-Santin-de-Maurs, commune du canton de Maurs, dans le département du Cantal.